Артертон ():
 Артертон, Джемма (род. 1986) — британская актриса.
 Артертон, Ханна (род. 1989) — британская актриса.